Cup Winners' Cup 2008–09 for kvinder var den 16. udgave af Cup Winners' Cup arrangeret af European Handball Federation.

Resultater

2. runde 

Otte useedede hold spillede om fire pladser i 3. runde, hvor de tyve seedede hold trådte ind i turneringen.

3. runde 

De fire vindere af 2. runde spillede sammen med tyve seedede hold om tolv pladser i 1/8-finalerne.

1/8-finaler 

De tolv vindere af 3. runde spillede sammen med de fire treere fra Champions League's gruppespil om otte pladser i kvartfinalerne.

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
EHF – Women's Cup Winners' Cup 2008/09

Noter 

Sæsoner i Cup Winners' Cup
Håndbold i 2008
Håndbold i 2009
Kvindehåndbold